John Walker (1744–1809) – amerykański polityk, członek senatu z Wirginii
 John Walker (1781–1859) – chemik, wynalazca zapałek
 John Ernest Walker (ur. w 1941) – brytyjski biolog molekularny, laureat nagrody Nobla z Chemii w 1997
 John Walker (1943-2011) – amerykański muzyk
 John Walker (ur. 1952) – kanadyjski reżyser
 John Walker (ur. 1952) – nowozelandzki średniodystansowiec, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z 1976 w biegu na 1500 metrów
 John Walker (1937–2014) – oficer marynarki wojennej USA, skazany za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego

Zobacz też 
 Johnny Walker

Przypisy